

Architecture 
 
 
 
 Église Santa Maria della Carità (Naples)
 Église Santa Maria della Carità (Venise)

Voir aussi